Lindblad ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Fredrik Lindblad (1801–1878), schwedischer Komponist
 Alessandro Lindblad, schwedischer DJ und Musikproduzent; bekannt als Alesso
 Alf Lindblad (1914–1980), finnischer Hindernisläufer
 Anton Lindblad (* 1990), schwedischer Skilangläufer
 Bengt Lindblad (1925–1993), schwedischer Ringer
 Bertil Lindblad (1895–1965), schwedischer Astronom

 Gustav Lindblad, schwedischer Philologe
 Henry Lindblad (1906–1946), schwedischer Stabhochspringer und Zehnkämpfer
 Jan Lindblad (1932–1987), schwedischer Fotograf und Filmemacher
 Lars-Eric Lindblad (1924–1994), schwedisch-US-amerikanischer Reiseunternehmer
 Matt Lindblad (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -scout
 Matts Adolf Lindblad (1821–1899), schwedischer Botaniker
 Otto Lindblad (1809–1864), schwedischer Komponist
 Paul Lindblad (1941–2006), US-amerikanischer Baseballspieler
 Per Olof Lindblad (* 1927), schwedischer Astronom

Sonstiges:
 Lindblad Cove, Bucht an der Davis-Küste des Grahamlands, Antarktika